Сан Хосе де Симон Сарлат има више значења:

 Сан Хосе де Симон Сарлат (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хосе де Симон Сарлат, Ел Коко (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику